Mullin Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Mullin Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Mullin Lake (Ontario), im Renfrew County
 Mullin Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

in den Vereinigten Staaten:
 Mullin Lake (Alabama), im Russell County
 Mullin Lake (Georgia), im Haralson County